„Dreaming Out Loud“ е дебютният албум на поп-рок групата от САЩ OneRepublic.

Списък с песните 
 „Say (All I Need)“ – 3:50
 „Mercy“ – 4:00
 „Stop & Stare“ – 3:43
 „Apologize“ – 3:28
 „Goodbye, Apathy“ – 3:32
 „All Fall Down“ – 4:04
 „Tyrant“ – 5:02
 „Prodigal“ – 3:55
 „Won't Stop“ – 5:02
 „All We Are“ – 4:26
 „Someone to Save You“ – 4:12
 „Come Home“ – 4:21
 „Apologize (Remix)“ (с Тимбаленд) – 3:05

Албуми на Уанрепъблик
Музикални албуми от 2007 година
Дебютни албуми